Antequera puede referirse a:

Localidades y divisiones administrativas

Argentina

 Puerto Antequera, localidad de la Provincia del Chaco;

Bolivia

 Antequera localidad de Oruro;

Colombia 

 Antequera, corregimiento de Colombia;

España

 Antequera, localidad de Andalucía;
 Antequera, playa de Tenerife;

Filipinas

 Antequera, localidad de la provincia de Bohol;

México

 Antequeras, nombre de la ciudad de Oaxaca de Juárez hasta 1821;

Paraguay

 Antequera, localidad del departamento de San Pedro

Hidrografía 

 riacho Antequera, un brazo del río Paraná en la provincia del Chaco, Argentina;
 isla Antequera, isla sobre el río Paraná en la Provincia del Chaco, Argentina;

Personas 

 José de Antequera y Castro, criollo panameño que gobernó la Provincia del Paraguay.

Aceites 

 Antequera, aceite con denominación de origen;

Deporte 

 Balonmano Antequera, institución deportiva de Antequera, España;
 Antequera Club de Fútbol, institución deportiva de Antequera, España;